Menogenys curvus är en ringmaskart som beskrevs av Ottone 1988. Menogenys curvus ingår i släktet Menogenys, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
curvus